Сан Франсиско дел Мар има више значења:

 Општина Сан Франсиско дел Мар (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско дел Мар (Сан Франсиско дел Мар, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику